Autographa orbata är en fjärilsart som beskrevs av Dahl 1930. Autographa orbata ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
orbata